Neues Jagdschloss steht für:

 Neues Jagdschloss Hummelshain, Thüringen
 Neues Jagdschloss Jägersburg, Hessen